Села:
 Тарноруда — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Тарноруда — Хмельницька область, Волочиський район